В соревнованиях по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года приняли участие 12 сборных, в заявку каждой из которых вошло по 12 человек. Клубы для игроков указаны на 6 августа 2016 года, когда начались соревнования.

Группа A

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 185 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 30 лет
 Рост: 183 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 182 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 184 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 183 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 177 см

Источники:

Группа B

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 184 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 183 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 186 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 30 лет
 Рост: 182 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 183 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 30 лет
 Рост: 188 см

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIBA